Аверо́н:
 Аверон — департамент во Франции.
 Аверон — река во Франции.
 Аверон-Бержель — коммуна во Франции, департамент Жер.